Sequoyah (c.1767-1843) orfèvre et érudit cherokee et inventeur de l'alphabet cherokee a donné son nom (Sequoia, Séquoia ou Sequoyah) à des espèces de grands arbres et à des noms de lieu.

Botanique 

Sequoioideae une sous-famille de Cupressaceae contenant plusieurs genres et espèces de Séquoias;
 Séquoia, terme ambigu désignant des arbres de trois genres composés chacun d'une espèce.
Sequoia, genre de conifères avec une seule espèce survivante :
Sequoia sempervirens ou Séquoia à feuilles d'if, espèce de conifères de la famille des Cupressaceae, originaire des forêts côtières du nord-est de la Californie ;
Séquoia géant ou wellingtonia, Sequoiadendron giganteum, espèce de conifères de la famille des Cupressaceae originaire de la Sierra Nevada en Californie ;
 Metasequoia glyptostroboides ou Sequoia de Chine, une espèce de conifères originaire de Chine appartenant au genre Metasequoia ;

Lieux 

 Parc national de Sequoia, un parc national américain renommé pour ses nombreux séquoias géants ;
 Forêt nationale de Sequoia, une forêt nationale américaine située dans le sud des montagnes de la Sierra Nevada en Californie et contenant 38 bosquets de sequoias ;
 Giant Sequoia National Monument, un ensemble de sequoias dans cette forêt ;
 État de Sequoyah, que voulurent former des Amérindiens dans les années 1900 ;
 Mont Sequoyah, une montagne de 1.830m à la frontière du Tennessee et de Caroline du Nord ;

Cinéma 

 Sequoia, un film de Chester M. Franklin et Edwin L. Marin, sorti en 1934 ;
 Sequoia, un film d'Andy Landen, sorti en 2014.

Autres 

 Sequoia Capital, une importante société américaine de capital risque fondée en 1972 ;
 l', un ancien yacht présidentiel des États-Unis ;
 Toyota Sequoia, un modèle de SUV du constructeur Toyota ;
 (1103) Sequoia est un astéroïde ;
 IBM Sequoia, un supercalculateur conçu par IBM ;
 Centrale nucléaire de Sequoyah, dans le Tennessee ;
 Tour Séquoia, l'ancienne tour Bull à la Défense ;
 Sequoia Paris, entreprise française de maroquinerie.